Erbach steht auch für:
 Erbach (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Ulm zu Erbach, schwäbisches Adelsgeschlecht, siehe Ulm (Adelsgeschlecht)
 Erbach (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Erbach-Fürstenau, Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Erbach ist Name folgender:

Gemeinden:
 Erbach (Odenwald), Kreisstadt des Odenwaldkreises, Hessen
 Erbach (Donau), Stadt im Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Erbach (Hunsrück), Ortsgemeinde im Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Niedererbach, Ortsgemeinde im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Obererbach (bei Montabaur), Ortsgemeinde im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Obererbach (Westerwald), Ortsgemeinde im Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz
 Walderbach, Gemeinde im Landkreis Cham, Bayern

Ortsteile und Wohngebiete:
 Dorf-Erbach (Odenwald), Stadtteil von Erbach (Odenwald), Odenwaldkreis, Hessen
 Erbach (Bad Camberg), Stadtteil von Bad Camberg, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Erbach (Essen), Wohngebiet der kreisfreien Stadt Essen, Nordrhein-Westfalen
 Erbach (Heppenheim), Stadtteil von Heppenheim (Bergstraße), Kreis Bergstraße, Hessen
 Erbach (Homburg), Stadtteil von Homburg, Saarpfalz-Kreis, Saarland
 Erbach (Nistertal), Ortsteil der Ortsgemeinde Nistertal, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Erbach (Rheingau), Stadtteil von Eltville am Rhein, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Erbach (Wülfrath), Stadtteil von Wülfrath, Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen
 Erbachhof, Wohnplatz des Stadtteiles Neustadt an der Rems der Stadt Waiblingen, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Neu-Erbach (Landkreis Filehne, Preußen), ehemaliger deutscher Name von Kawczyn, Gmina Drawsko, Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Wald-Erbach (Hunsrück), Ortsteil der Ortsgemeinde Warmsroth, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz

Fließgewässer (sortiert nach Mündungsgewässer):

 Erbach (Alf), rechter Zufluss der Alf in Bengel, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Erbach (Bahra), rechter Zufluss der Bahra (zur Streu bei Oberstreu) nahe Sondheim, Stadt Mellrichstadt, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Erbach (Blies), linker Zufluss der Blies bei Schwarzenbach, Stadt Homburg, Saarpfalz-Kreis, Saarland
 Erbach (Dhron), linker Zufluss der Dhron an der Emmerichsmühle, Gemeinde Morbach, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Erbach (Elbbach), rechter Zufluss des Elbbachs in Elz, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Erbach (Fischbach), rechter Zufluss des Fischbachs (zum Emsbach) nach Steinfischbach, Gemeinde Waldems, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Erbach (Klinge), rechter Zufluss der Klinge (zum Neckar) nahe der Fleckinger Mühle, Stadt Bad Wimpfen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Erbach (Lochau), rechter Zufluss der Lochau in Schönfeld, Stadt Hollfeld, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Erbach (Lüder), rechter Zufluss der Lüder bei Bimbach, Gemeinde Großenlüder, Landkreis Fulda, Hessen
 Erbach (Rankbach), linker Zufluss des Rankbachs nach Magstadt, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Erbach (Rems), rechter Zufluss der Rems nach Neustadt an der Rems, Stadt Waiblingen, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Erbach oder Erbbach oder Eberbach oder Kisselbach (Rhein), rechter Zufluss des Rheins bei Erbach, Stadt Eltville am Rhein, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Erbach (Schüttelgraben), heutiger Oberlauf des Schüttelgrabens im Stadtgebiet von Fellbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Erbach (Stadtbach), linker Zufluss des Stadtbachs (zur Weschnitz) in Heppenheim, Kreis Bergstraße, Hessen
 Erbach (Weschnitz), linker Zufluss der Weschnitz im Odenwald in Mörlenbach, Kreis Bergstraße, Hessen
 Erbach (Wied), rechter Zufluss der Wied in Altenkirchen (Westerwald), Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz

Bahnhöfe:

weiterer geografischer Objekte:
 Grafschaft Erbach, ehemaliges herrschaftliches bzw. reichsgräfliches Territorium im Odenwald, siehe Erbach (Adelsgeschlecht)#Grafschaft Erbach
 Verwaltungsgemeinschaft Walderbach, Landkreis Cham, Bayern
 Erbach (Bad Wimpfen), Gehöft von Bad Wimpfen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Erbach (Fellbach), abgegangene Ortschaft im Stadtgebiet Fellbachs, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Ebrach (Begriffsklärung)
 Ehrbach
 Ehrenbach
 Erbacher (Begriffsklärung)
 Erbbach (Begriffsklärung)